La Corsa individuale di ciclismo su strada dei Giochi della IX Olimpiade si svolse il 7 agosto 1928 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

La gara era una prova a cronometro individuale sui 168 km da Amsterdam alla località balneare di Scheveningen.

Classifica 
Nota: R ritirato

Bibliografia

Collegamenti esterni

 01